Universidad Ricardo Palma – uniwersytet utworzony w 1969 roku w Limie (Peru)
 Ukraińska Partia Radykalna – ukraińska partia o prowieniencji socjalistyczno-narodowej